Deseado je ime:
 Deseado (rijeka), rijeka u Argentini
 Puerto Deseado, lučki gradić na estuariju istoimene rijeke u Argentini
 Deseado (departman), departman u argentinskoj provinciji Santa Cruz